Мохаммад Массад (араб. محمد مسعد‎, нар. 17 лютого 1983) — саудівський футболіст.
 Хатер Массад — (26 травня 2010) глава підрозділу нерухомості RAK Investment Authority. Президентський орден Сяйво